Bogdan sau Bohdan (cu litere din alfabetul chirilic: Богдан) este un nume masculin de origine slavă, preluat și în limba română.

Cuvântul în sine este derivat de la cuvintele slave Bog sau Boh (cu litere din alfabetul chirilic: Бог), care înseamna "Dumnezeu" și Dan (cu litere din alfabetul chirilic: дан), însemnând "dat". Printre alte nume similare lui "Bogdan" se numără (sud-slavul) Božidar, (polonezul) Bożydar, (grecescul) Teodor, (în ebraică) Natanael și Jonathan, (latin) Deodatus și (francez) Dieudonné. Forma feminină este "Bogdana" sau "Bohdana". Transformarea lui "g" în "h" a avut loc în limbile cehă, ucraineană, slovacă, și bielorusă. În poloneză transformarea nu a mai avut loc, dar numele Bohdan este și el acceptat. Numele "Bogdan" este foarte răspândit în România și în țările slave (mai puțin Rusia).

Bogdan se poate referi la:

Domnitori 
Vezi: Bogdan Vodă (dezambiguizare)

Nume de familie
Alexandru Bogdan (1941-2021), medic veterinar român
 Alexandru Bogdan-Pitești (1870-1922), om de cultură, poet, eseist, critic de artă și colecționar de artă român
 Ana Bogdan (n. 1992), jucătoare română de tenis
Andrian Bogdan (n. 1976), fotbalist și antrenor de fotbal din Republica Moldova
Catul Bogdan (1897-1978), pictor român
 Constantin Bogdan (n. 1993), fotbalist din Republica Moldova
 Constantin P. Bogdan (1910-1965), matematician român
 Corneliu Bogdan (1921-1990), diplomat român
 Cuzman Bogdan (n. 1884), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Dan Bogdan (n. 1948), scriitor român
 Elena Bogdan (n. 1992), jucătoare română de tenis 
 Eugenia Bogdan (n. 1941), profesoară de geografie și politician comunist român
Florin Bogdan (1928-2012), senator român
 George Bogdan (1859-1930), medic legist român
 Gheorghe-Dănuț Bogdan (n. 1968), deputat român
 Gheorghe Bogdan-Duică (1866-1934), istoric literar român
Ioan Bogdan (1864-1919), lingvist, filolog și istoric român
 Ioan Bogdan (fotbalist) (1915-1992), fotbalist român
 Marius Daniel Bogdan (n. 1971), deputat român
Mihail Bogdan filolog, lexicograf și traducător român
 N. A. Bogdan (1858-1939), istoric și scriitor român
Paul Bogdan (n. 1968), scriitor român
 Petru Bogdan (1873-1944), chimist român
 Radu Bogdan (1920-2011), critic și istoric român de artă
 Rareș Bogdan (n. 1974), jurnalist de televiziune și om politic român
Safta Bogdan, fiica logofătului Ion Bogdan
 Saveta Bogdan (n. 1946), interpretă de muzică populară românească
 Vasile D. Bogdan (1875-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Prenume

Denumiri geograficeBogdan'', denumirea în germană a satului Dunabogdány, județul Pesta, Ungaria.

Distincții
Ordinul „Bogdan Întemeietorul”, al treilea în ierarhia ordinelor Republicii Moldova

Vezi și
 Bogdănești (dezambiguizare)

Listă de nume românești ale unor orașe din străinătate
Listă de prenume românești 
Listă de nume românești
Listă de domnitori moldoveni